Бенгкулу — індонезійська провінція на острові Суматра.
 Бенгкулу — місто на острові Суматра, адміністративний центр провінції Бенгкулу.